Азе-ле-Ферро́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Ле-Блан). Население 1016 чел. (на 2003 г.).

Муниципалитет расположен на расстоянии около 250 км к югу от Парижа, 135 км к югу от Орлеана, 50 км к югу от Шатору.

Население 

Население — 942 человек (2007).

Достопримечательности 

 Замок Азе-ле-Феррон

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini